Abdal se poate referi la:

 Abdal, localitate în sudul Azerbaidjanului
 Abdal, divinitate în mitologia avară
 alt termen pentru derviș (ascet sufist)